

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 25, w tym 16 podstawowych
 Brody – część miasta Opole
 Brody – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola 
 Brody – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów 
 Brody – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Brody 
 Brody – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice 
 Brody – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska 
 Brody – część wsi Węgrzce Wielkie w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Brody – część wsi Pomiechówek w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie. Pomiechówek 
 Brody – część wsi Sobienki w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Osieck
 Brody – część wsi Rudowo w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bielsk
 Brody – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Płońsk 
 Brody – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jastrzębia 
 Brody – osada wsi Gutów w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Brody – część wsi Pawłowice w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Gorzów Śląski
 Brody – część wsi Głowaczowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Brody – część wsi Dębowiec w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Dębowiec
 Brody – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin 
 Brody – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Pierzchnica 
 Brody – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie 
 Brody – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody 
 Brody – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Oleśnica 
 Brody – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno
 Brody – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Lwówek 
 Brody – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina
 Brody – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Malanów

Inne  
 Brody – gmina w województwie lubuskim, w powiecie żarskim
 Brody – gmina w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim

Miejscowości na Ukrainie 
 Brody – miasto w obwodzie lwowskim
 Brody – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnieńskim

Miejscowości na Białorusi 

 Brody – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Chożów.
 Brody Gródeckie – dawniej wieś. Obecnie część agromiasteczka Gródek w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim.

Ludzie noszący nazwisko Brody, Bródy

Zobacz też 
 (9974) Brody – planetoida
 Brody na Erui – w mitologii Śródziemia
 Jezioro Brodzkie
 Brody Pomorskie
 Brody Duże
 Brody Małe
 Brody Młockie
 Brody-Parcele
 Kamienne Brody
 Gmina Brody
 Bród

Przypisy

Linki zewnętrzne